Edward Duncan Ernest „Edd” Gould (London, 1988. október 28. – London, 2012. március 25.) angol animátor és grafikus, az Eddsworld internetes flash animációs sorozat készítője.

Élete 
Edward Duncan Ernest Gould 1988. október 28-án született a londoni Isleworth-ben, édesanyja Susan „Sue” Gould, és édesapja Duncan Gould. Volt egy nővére, Vicky Gould, aki később Edd lány verzióját, Ell-t játszotta az Eddsworldben, és még mindig szinkronhangja. Volt még két öccse, George Gould, aki egy tanár, és 2020-tól Edd hangja, valamint James Gould, aki egy énekes.

Eddsworld 
Az Eddsworld angol komédiás sorozat, amit a Flash programmal készítettek, 2004-től. Az Eddsworldnek több mint 54 epizódja (vagyis „eddizódja”) van, ami több mint 200 képregény, flash-játékok, és számos művészeti munka van a honlapján, ami szerepelt a YouTube-on, Albino Blacksheep a Newgroundson, a deviantARTon, a SheezyArton, és a BBC-n is. YouTube Csatornája itt tekinthető meg.

Jegyzetek

Fordítás 

 

1988-ban született személyek
2012-ben elhunyt személyek
Angol grafikusok
Szinkronszínészek
Animátorok